De rerum natura («О приро́де веще́й») — философская поэма Лукреция, в которой римский автор I века до н. э. изложил учение греческого философа-материалиста Эпикура. Поэма говорит о том, что материя вечна, что она состоит из атомов, о безграничности вселенной, её постоянном движении и изменении, о том, что человек не должен бояться смерти, с которой никогда не встречается (когда он жив, её нет, а когда она наступает, то уже нет его). С целью избавить людей от страха перед тем, что ждёт их души после смерти, здесь опровергаются представления о существовании загробного мира.

История манускрипта 

Экземпляр поэмы был обнаружен в январе 1417 года Поджо Браччолини в библиотеке одного из немецких монастырей. Этот экземпляр до настоящего времени не сохранился, но сохранилась его копия, сделанная другом Поджо, Никколи. Сейчас эта копия хранится в библиотеке Лауренциана во Флоренции («Codex Laurentianus 35.30»).

Первое печатное издание De rerum natura было выпущено в Брешии, Ломбардия, в 1473. Вскоре появились и другие печатные издания книги.

Влияния 
В молодости Макиавелли снял копию с поэмы, Мольер сделал её стихотворный перевод (текст утрачен), Джон Ивлин перевёл первую часть поэмы. «Опыты» Монтеня содержат почти сто цитат из De Rerum Natura. У Томаса Джефферсона было, по меньшей мере, пять латинских изданий поэмы и её переводы на английский, итальянский и французский языки. Экземпляр поэмы, принадлежавший Бену Джонсону, теперь хранится в  в Гарварде.

Примечания

Литература 
 Крылатые латинские выражения / Авт.-сост. Ю. С. Цыбульник. — М.: АСТ, Харьков, 2005. — 350, [2] с. — (Мировая классика).
 Перевод Ф. А. Петровского: http://www.nsu.ru/classics/bibliotheca/lucretius.htm
 Стивен Гринблатт.  (2011)

Латинские фразы и выражения
Литература I века до н.э.
Атеизм